— японская фамилия. Известные носители:
 Исигуро, Кадзуо (род. 1954) — британский писатель японского происхождения.
 Исигуро, Киёко (1901—2015) — японская супердолгожительница.
 Исигуро, Хидэхико (1884—1945) — японский государственный деятель.
 Исигуро, Хироси (род. 1963) — японский робототехник.